En Pologne, Makowiska  peut désigner :

 Makowiska, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Makowiska, un village du powiat de Bydgoszcz dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Makowiska, un village du powiat de Toruń dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Makowiska, un village dans la voïvodie de Łódź
 Makowiska, un village dans la voïvodie de Lublin
 Makowiska, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale